Коровниково — название населённых пунктов:

Россия 
 Коровниково — деревня в Медвежьегорском районе Республики Карелия.
 Коровниково — деревня в Рыбинском районе Ярославской области.